Аљма може да се односи на:
Аљма (биљка), биљку из рода лукова
Аљма (река), реку у Русији